El término Mirai puede referirse a:

 Mirai, malware utilizado para lanzar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).
 Miraí, municipio de Minas Gerais, Brasil.
 Mirai, mi hermana pequeña (2018), película japonesa de animación dirigida por Mamoru Hosoda.
 Toyota Mirai, vehículo propulsado por un motor eléctrico alimentado por una pila de combustible suministrada por hidrógeno.
 Mirai Sentai Timeranger,  24.ª temporada de la franquicia Super Sentai Series, producida por Toei Company.
 Mirai Nikki, serie de manga y animé.